Les termes Petites sœurs de la Nation (en ) ou Petits frères de la Nation (en ) désignent un titre informel dans la culture du divertissement sud-coréenne. Ils caractérisent une "jeune femme (ou homme) beau, doué et innocent, célèbre dans la fin de son adolescence jusqu'à ses vingt ans."

Personnes associées à ce titre

Petites sœurs de la Nation 

 Im Ye-jin (née en 1960), actrice

 Jang Nara (née en 1981), chanteuse et actrice

 Moon Geun-young (née en 1987), actrice et mannequin

 Park Bo-young (née en 1990), actrice

 Park Shin-hye (née en 1990), actrice et chanteuse

 Kim Yuna (née en 1990), patineuse artistique

 Ahn So-hee (née en 1992), actrice et chanteuse

 IU (née en 1993), chanteuse, compositrice et actrice

 Son Yeon-jae (née en 1994), gymnaste rythmique

 Lee Hye-ri (née en 1994), actrice et chanteuse

 Kim So-hyun (née en 1999), actrice

 Kim Yoo-jung (née en 1999), actrice

 Kim Sae-ron (née en 2000), actrice

Petits frères de la Nation 

 Ji Hyun-woo (né en 1984), acteur

 Lee Seung-gi (né en 1987), chanteur, acteur et présentateur télévision

 Park Bo-gum (né en 1993), acteur

 Yoo Seung-ho (né en 1993), acteur

 Yeo Jin-goo (né en 1997), acteur

Autres usages 

 People's Little Sister (en coréen : 국민 여동생) est une chanson du groupe sud-coréen Sonamoo issu de leur premier extended play, Deja Vu.

Références 
 

Culture sud-coréenne